В этой таблице описаны результаты выступлений советских и российских гонщиков и техники на ралли-марафоне «Дакар».

* В общем зачете.
** На сайтах указана Lada 469, но такой модели у Lada нет, при том что в России есть автомобиль УАЗ 469.

Ссылки 
 Официальный сайт ралли «Дакар»
 Данные по всем стартовавшим и финишировавшим в ралли «Париж-Дакар» 1979-1985 годов

Автоспорт в России
Ралли «Дакар»